pene – organo sessuale maschile; in particolare il pene umano
 pene – plurale di pena
 El Kabir Pene – cestista senegalese
 Pene Erenio – calciatore figiano

Pagine correlate 
 pena (disambigua)